Милан Йованович:
 Йованович, Милан (род. 1981) — сербский футболист.
 Йованович, Милан (род. 1983) — черногорский футболист.